Ла Вереда има више значења:

 Ла Вереда (Сан Бартоло Тутотепек), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Вереда (Уејтамалко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Вереда (Толиман), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику